

Codici 
 BBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale, Broken Bow (Nebraska), Stati Uniti

Acronimi 
 BBW – acronimo di Big Beautiful Woman (dall'inglese, "donna grossa e bella").